Белицкий сельсовет:

 Белицкий сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Витебская область
 Белицкий сельсовет (Гродненская область) — сельсовет, Лидский район, Гродненская область